Алжи́ро-марокка́нский пограни́чный конфли́кт — военный конфликт, произошедший между Марокко и Алжиром осенью 1963 года.

Предпосылки конфликта 

В колониальную эпоху и Алжир, и Марокко принадлежали Франции. Французские власти несколько раз перекраивали границу между этими колониями. После получения независимости в 1956 году Марокко предъявило территориальные претензии к Алжиру на 200 километров. Наиболее острая ситуация сложилась в районе провинции Тиндуф на западе Алжира, так как там располагалось крупное месторождение железной руды.

Хронология конфликта 
Осенью 1963 года обстановка на границе резко обострилась, начались полномасштабные боевые действия. 14 октября 1963 года войска Марокко начали наступление в районе Коломб-Бешара и углубились в Алжир на 100 километров. В район конфликта был направлен на стороне алжирцев кубинский военный контингент во главе с соратником Кастро Эфихенио Амейхейросом в составе танковой группы, нескольких артиллерийских расчетов и около тысячи солдат.

11-18 февраля 1964 года была созвана чрезвычайная сессия Совета министров Организации африканского единства. Было принято решение об отводе войск на исходные позиции. Граница между Марокко и Алжиром осталась прежней.

15 июня 1972 года в Рабате были подписаны соглашения между Марокко и Алжиром. Это соглашение предусматривало сотрудничество между двумя странами и совместное освоение запасов железной руды в районе Коломб-Бешара и Тиндуфа, из-за которых произошёл конфликт.

17 мая 1973 года Алжир ратифицировал подписанное соглашение, Марокко ратифицировало это соглашение в мае 1989 года.

См. также 
 Алжиро-марокканская граница
 Алжиро-марокканские отношения

Примечания 

Войны XX века
Войны Алжира
Войны Марокко
1963 год в политике
1963 год в Алжире
1963 год в Марокко
Пограничные конфликты